Caruso puede referirse a las siguientes personas:
 Alex Caruso (n.1994), baloncestista estadounidense.
 Alfio Caruso, escritor italiano.
 Anthony Caruso (1916-2003), actor estadounidense.
 Antonino Caruso, músico italiano.
 Antonino Caruso, político y abogado italiano.
 D.J. Caruso (n.1965), director y productor estadounidense de cine.
 David Caruso (n.1956), actor estadounidense.
 Domenico Caruso poeta italiano.
 Enrico Caruso (1873-1921), tenor italiano.
 Filippo Caruso, carabiniere italiano.
 Francesco Caruso Cardelli, actor y director de doblaje italiano.
 Francesco Saverio Caruso, político italiano.
 Franco Caruso, criminal y mafioso italiano.
 Giampaolo Caruso (n.1980), ciclista italiano.
 Giuseppe Caruso (apodado Zi' Beppe), bandido italiano.
 Giuseppe Caruso, esgrimista italiano.
 Henry Caruso, empresario estadounidense fundador de .
 Hernán Caruso, jugador argentino de futsal.
 Juan Andrés Caruso (1890-1931), periodista, letrista de tango y comediógrafo argentino.
 Juan José Caruso (1939-2016), historiador, escritor, poeta, maestro y profesor argentino.
 Leandro Caruso (n.1981), futbolista argentino.
 Luigi Caruso, compositor italiano.
 Mario Caruso, futbolista italiano.
 Maurizio Caruso, pintor italiano.
 Michael Caruso, automovilista australiano.
 Pietro Caruso, funcionario italiano.
 Pino Caruso, actor y escritor italiano.
 Pippo Caruso, director de orquesta italiano.
 Ricardo Caruso Lombardi (n.1962), exfutbolista, columnista y entrenador argentino de fútbol.
 Robert Caruso, director estadounidense de comerciales.

Además, puede hacer referencia a:
 La banda Caruso, formación del Fronte Clandestino di Resistenza dei Carabinieri.
 Caruso, canción del cantautor italiano Lucio Dalla.
 Caruso Pascoski di padre polacco (1988), película de Francesco Nuti.
 Caruso, zero in condotta (2001), otra película de Francesco Nuti.
 El monte Caruso, montaña de 1236 (metros sobre el nivel del mar) situada en Italia.
 La salsa caruso, una salsa uruguaya para acompañar pastas.